Napule – nome della città di Napoli in lingua napoletana
 Napule – brano musicale del 2004, interpretato da Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Gigi Finizio, e Sal da Vinci

Pagine correlate
 Napule è